Hainrode kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hainrode, Bleicherode – ort, Bleicherode, Thüringen, 
 Hainrode, Südharz – ort, Südharz, Sachsen-Anhalt